Taiwan pode referir-se a:
Taiwan - uma ilha, também conhecida com Ilha Formosa
Taiwan - um país, também conhecido por República da China

Desambiguação